luns (borgmiddel)
Luns (geslacht), een uit Duitsland afkomstige familie
Luns (Italië), een dorpje in de gemeente Bruneck, Zuid-Tirol
Joseph Luns (1911 - 2002), een Nederlands diplomaat, minister, politicus en secretaris-generaal van de NAVO.
Huib Luns (1881 - 1942), een Nederlands kunstschilder, beeldhouwer, tekenaar, boekbandontwerper en schrijver van boeken over de Nederlandse schilderkunst. Vader van Joseph Luns.